Field Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Field Township (Illinois)
 Field Township (Minnesota)
 Field Township (North Dakota)